Malacinski ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Malacinski (* 2001), US-amerikanische Nordische Kombiniererin
 Niklas Malacinski (* 2003), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer